Ashley Tait (né le  à Toronto, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel de hockey sur glace britannique et canadien.

Carrière de joueur

En 1990, il commence sa carrière avec les Nottingham Panthers en BNL. En  1997, il joue aux Kingston Hawks. En 2005, il remporte les playoffs de l'EIHL avec le Coventry Blaze dont il a été le capitaine. En 2007, il intègre l'effectif des Sheffield Steelers avec qui il remporte les playoffs.

Carrière internationale
Il représenté l'Équipe de Grande-Bretagne de hockey sur glace dans la catégorie senior depuis 1995.

Trophées et honneurs personnels
2003, 2004: élu meilleur attaquant britannique.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
|1990-1991 || Nottingham Panthers || BHL || 32|| 5|| 5|| 10|| 14||    ||    ||    ||    ||    
|-
|1991-1992 || Nottingham Panthers || BHL|| 10|| 2|| 1|| 3|| 6||    ||    ||    ||    ||    
|-
|1992-1993 || Nottingham Panthers || BHL|| 31|| 12|| 19|| 31|| 48||    ||    ||    ||    ||    
|-
|1993-1994 || Nottingham Panthers || BHL || 50|| 18|| 46|| 64|| 132||    ||    ||    ||    ||    
|-
|1994-1995 || Nottingham Panthers || BHL|| 40|| 31|| 39|| 70|| 107||    ||    ||    ||    ||    
|-
|1995-1996 || Nottingham Panthers || BHL|| 45|| 29|| 43|| 72|| 147||    ||    ||    ||    ||    
|-
|1996-1997 || Nottingham Panthers || BISL || 41|| 5|| 10|| 15|| 28||    ||    ||    ||    ||    
|-
|1997-1998 || Kingston Hawks|| BNL || 41|| 39|| 60|| 99|| 72||    ||    ||    ||    ||    
|-
|1998-1999 || Kingston Hawks || BNL || 21|| 17|| 23|| 40|| 48|| 6|| 4|| 6|| 10|| 4
|-
|1999-2000 || Nottingham Panthers || BISL || 42|| 11|| 21|| 32|| 34|| 6|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
|2000-2001 || Nottingham Panthers || BISL || 43|| 13|| 15|| 28|| 24|| 6|| 1|| 4|| 5|| 10
|-
|2001-2002 || Nottingham Panthers || BISL || 43|| 6|| 14|| 20|| 31|| 6|| 1|| 1|| 2|| 0
|-
|2002-2003 ||Coventry Blaze || BNL || 36|| 30|| 31|| 61|| 22||    ||    ||    ||    ||    
|-
|2003-2004 || Coventry Blaze || EIHL|| 56|| 25|| 31|| 56|| 88|| 4|| 1|| 2|| 3|| 0
|-
|2004-2005 || Coventry Blaze || EIHL || 62|| 29|| 33|| 62|| 54||    ||    ||    ||    ||    
|-
|2005-2006 || Coventry Blaze || EIHL || 40|| 10|| 34|| 44|| 26||    ||    ||    ||    ||    
|-
|2006-2007 || Coventry Blaze || EIHL || 53|| 18|| 30|| 48|| 106||    ||    ||    ||    ||    
|-
|2007-2008 ||Sheffield Steelers|| EIHL || 57|| 32|| 42|| 74|| 125|| 4|| 0|| 2|| 2|| 4
|-
|2007-2008 ||Sheffield Steelers || EIHL || 62|| 29|| 42|| 71|| 72|| || || || || 
|-
|2009-2010 ||AS Renon|| Serie A || 39|| 9|| 22|| 31|| 38|| 6|| 4|| 0|| 4|| 6
|-
|2010-2011 || Sheffield Steelers || EIHL||59 ||25 ||53 ||78 ||68 ||3 ||1 ||2 ||3 ||0
|-
|2011-2012 || Sheffield Steelers || EIHL|| 43|| 8|| 37|| 45|| 44|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Sheffield Steelers || EIHL|| 59|| 20|| 31|| 51|| 44|| 2|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
|2013-2014 || Coventry Blaze || EIHL || 57|| 19|| 47|| 66|| 78|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2014-2015 || Coventry Blaze || EIHL || 56 || 6 || 28 || 34 || 18 || 4 || 2 || 2 || 4 || 2
|-
| 2015-2016 || Coventry Blaze || EIHL || 58 || 13 || 15 || 28 || 30 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2016-2017 || Coventry Blaze || EIHL || 43 || 7 || 6 || 13 || 20 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Milton Keynes Lightning || EIHL || 21 || 1 || 0 || 1 || 28 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Belfast Giants || EIHL || 10 || 0 || 1 || 1 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Basingstoke Bison || NIHL || 38 || 14 || 40 || 54 || 68 || 4 || 0 || 2 || 2 || 28 	
|-
| 2019-2020 || Basingstoke Bison || NIHL || 46 || 23 || 52 || 75 || 80 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Basingstoke Bison || NIHL  ||  ||

Notes et références 

Naissance en août 1975
Naissance à Toronto
Joueur anglais de hockey sur glace
Joueur international britannique de hockey sur glace
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Nottingham Panthers
Joueur du Coventry Blaze
Joueur des Sheffield Steelers
Joueur de l'AS Renon
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Milton Keynes Lightning
Joueur des Belfast Giants